Osoby o tym nazwisku:
 Jan Gawęcki – polski technolog żywności i żywienia
 Jan Gawęcki – polski szybownik, pilot doświadczalny, komunikacyjny i balonowy, instruktor lotniczy
 Paweł Gawęcki – polski piłkarz ręczny
 Marek Gawęcki – polski naukowiec